

Батраки — присілок, Давлекановський район, Башкортостан
 Батраки — присілок, Єгор'євський міський округ, Московська область